Ви́ктор Петро́вич Со́кол (; 5 декабря 1954, Минск) — советский и белорусский футболист, нападающий, после окончания игровой карьеры стал тренером.

Биография 
Воспитанник минского «Спутника». Действовал на позиции нападающего.

Спортивное звание: Мастер спорта СССР  с 1980 года.

Виктор Сокол начал спортивную карьеру в брестском «Динамо», затем выступал за минское «Динамо», где провёл большую часть карьеры. В составе минчан Сокол стал чемпионом СССР. Позднее Виктор играл за польскую «Ягеллонию». Карьеру футболиста Виктор завершил в клубе «Динамо-93», который тогда назывался «Беларусь».

В сезоне Кубка европейских чемпионов 1983/84 он в 6 матчах забил 6 голов, тем самым став лучшим бомбардиром этого турнира.

Маневренный, работоспособный, демонстрировал мощную скростную игру с акцентом на индивидуальные действия, обладал сильным ударом.

В качестве тренера Сокол возглавлял клубы «Динамо-93» с 1994 года по 1996 год, «Динамо» (Брест) в 2001 году и юношескую сборную Белоруссии до 17 лет.

Его сын Виктор также футболист. Дочь — Надежда Сокол (1985 года рождения).

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1983
 Финалист Кубка СССР: 1987
 Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов: 1983/1984

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Динамо-93»
Тренеры ФК «Динамо-93»
Тренеры ФК «Динамо-Брест»
Футбольные тренеры Белоруссии
Мастера спорта СССР